Speeckaert ist der Familienname folgender Personen:

 Glynn Speeckaert (* 1964), belgischer Kameramann
 Michel-Joseph Speeckaert (1748–1838), belgischer Maler